Лезо безпечної бритви — змінний елемент станка для гоління

Художні твори 
 «Лезо бритви» — роман Івана Єфремова, написаний в 1963 році
 «Лезо бритви» — роман Сомерсета Моема
 «Лезо бритви» — екранізація роману С. Моема 1946 року
 «Лезо бритви» () — студійний альбом рок-гурту AC/DC, випущений у 1990 році
 «Лезо бритви» () — серія 2-го сезону серіалу «Одружені … та з дітьми»

Див. також 
 Бритва